Putranjivaceae — семейство цветковых растений порядка мальпигиецветные. Включает около 210 видов вечнозеленых тропических деревьев, классифицируемых в 4 рода.

Ботаническое описание 

Представители этого семейства имеют двулопастные кожистые листья, которые в свежем виде имеют островатый вкус, напоминающий редьку. Цветки мелкие, в пучковидных соцветиях. Плод — односемянная костянка.

Ареал 
В природе виды семейства распространены в Африке и Малайзии.

Таксономия 
Раньше семейство Putranjivaceae рассматривалось в качестве трибы Drypeteae подсемейства Phyllanthoideae семейства молочайные. Когда Phyllanthoideae было выделено в самостоятельное семейство филлантовые, было решено также выделить Drypeteae в отдельное семейство.

Список родов семейства:
 Drypetes
 Lingelsheimia
 Putranjiva
 Sibangea

Примечания 

Мальпигиецветные
Семейства растений
Флора Африки
Флора Евразии